Unidad 2 puede referirse a las siguientes acepciones:

Chile
 Unidad de negocio 2 de la Red Metropolitana de Movilidad.
 Unidad 2 del TMV.